Георгий Владимирович Кубанский (1907—1976) — советский писатель.

Биография 
Георгий Кубанский родился в 1907 году в Баку, юность провёл в Краснодарском крае. Учился и работал в Ленинграде, а последние годы жизни провёл в Москве. В первые дни Великой Отечественной войны добровольцем ушёл на фронт и воевал в качестве офицера-связиста. Был трижды ранен, а за своё боевое мужество и отвагу был награждён орденами и медалями. Конец войны застал Кубанского в Австрии.

Писать Кубанский начал довольно рано, а первые его рассказы появились в журналах в 1920-е годы. После завершения Великой Отечественной войны возвратился к литературной деятельности, среди результатов которой наиболее известны произведения, в основу которых легли его военные воспоминания.

Произведения 
  (пьеса)
 Дорога в Пешт
 Мои товарищи
 Гвардии капитана
 Тайна реки Семужьей
 На чужой палубе
 Сашок уходит в море
 Команда осталась на судне
 Лавина
 Гринька — «Красный мститель»

Экранизации 
В 1939 году по сценарию Кубанского, основанному на его рассказах о героической работе советских лётчиков в пограничных районах СССР, режиссёр Михаил Калатозов поставил фильм «Мужество».

Примечания 

Авторы приключенческой литературы
Писатели СССР
Драматурги СССР
Сценаристы СССР
Писатели по алфавиту
Сценаристы по алфавиту
Драматурги по алфавиту
Участники Великой Отечественной войны